Desa Karangharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Karangharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,37, long 114,01), 
 Desa Karangharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 113,83), 

Robotskapade Indonesienförgreningar